Angelo Rasori (1702-1783) – architetto italiano 
 Giovanni Rasori (1766-1837) – medico, scrittore e patriota italiano